Эшбахер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эшбахер, Адриан (1912—2002) — швейцарский пианист.
 Эшбахер, Матиас (род. 1945) — швейцарский дирижёр.
 Эшбахер, Рудольф (Ам Бах; 1919—2004) — швейцарский пианист.